Clypeus (anatomie)
 Clypeus (geslacht)